Parmenides steht für:
 Parmenides, Philosoph der griechische Antike
 Parmenides (Platon), Dialog von Platon
 (6039) Parmenides, Asteroid

Siehe auch:
 Parmenides Foundation